Венезуела има више значења:

 Венезуела
 Венезуела (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венезуела (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику